wahoo (Acanthocybium solandri) – gatunek morskiej ryby z rodziny makrelowatych
Miejscowości w USA:
 Wahoo – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Saunders
Gminy w USA:
 Wahoo (ang. Wahoo Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Saunders
Okręty

 "Wahoo" (SS-238) był okrętem podwodnym typu Gato, którego dowódcą był "Mush" Morton. Okręt stał się znany z działań podczas II wojny światowej.
 "Wahoo" (SS-518) był okrętem podwodnym typu Tench. Okrętowi nadano nazwę, ale kontrakt na budowę anulowano zanim położono stępkę.
 "Wahoo" (SS-516) był także okrętem podwodnym typu Tench. W tym wypadku przed anulowaniem kontraktu na budowę położono stępkę.
 "Wahoo" (SS-565) był okrętem podwodnym typu Tang, który służył w czasie zimnej wojny.